Líbia
 Beida (distrito) — distrito
 Beida (Líbia) — cidade

 Iêmem

 Beida (Iêmem) — cidade
 Beida (província) — província